Teufelsküche steht für:
 eine mittelalterliche christliche Fantasie, siehe Satansbraten (Schimpfwort)

Geographische Objekte in Baden-Württemberg:
 Höhlen in einer Kalksteinformation bei Gütighofen, siehe Teufelsküche (Gütighofen)
 eine Klamm und Gletschermühlen am Fluss Alb im Südschwarzwald, siehe Alb (Hochrhein) #Albschlucht
 eine als flächenhaftes Naturdenkmal geschützte Klinge in Buchheim (Landkreis Tuttlingen), siehe Teufelsküche (Buchheim)

Geographische Objekte in Bayern:
 Quell- und Naherholungsgebiet in Landsberg am Lech, siehe Teufelsküche (Landsberg am Lech)
 Nagelfluhblöcke im Tal der Östlichen Günz, siehe Teufelsküche (Obergünzburg)
 Granitfelsformationen südlich von Tirschenreuth, siehe Teufelsküche (Tirschenreuth) 

In Sachsen-Anhalt:
 ein Großsteingrab, siehe Großsteingräber im Haldensleber Forst

Teufels Küche steht für:
 Teufels Küche, deutsche RTL-Fernsehshow aus dem Jahr 2005